Miejscowości w USA:
 Bee – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Seward
 Bee – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Johnston

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bee (ang. Bee County) – w stanie Teksas